Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie w woj. warmińsko-mazurskim
 Zamek w Olsztynie w woj. śląskim